Джеймс Си Хенди Мемориал Эворд () — награда, ежегодно вручаемая руководителю, сделавшему самый значимый вклад в  Американскую хоккейную лигу.

Трофей назван в честь Джима Хенди, члена АХЛ и генерального директора «Кливленд Баронз».

Обладатели

† награждён посмертно

Примечания

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database 

Призы АХЛ